Murasame (村雨), literalmente "lluvia del pueblo" (aunque suele traducirse por "lluvia de otoño"), es una lluvia que cae con fuerza, después más suavemente, por rachas. En la tradición poética japonesa, se asocia particularmente con las lluvias frías de otoño. Puede referirse también a:

Destructores 
Han recibido el nombre de Murasame dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y otros dos de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, estos últimos líderes de dos Clase Murasame diferentes:

 El Murasame, de la Clase Harusame, activo desde 1903, reclasificado como dragaminas en 1922.
 El Murasame, de la Clase Shiratsuyu, activo desde 1937 y hundido en 1943.
 El Murasame (DD-107), líder de la Clase Murasame de 1958, activo desde 1958 hasta 1988.
 El Murasame (DD-101), líder de la Clase Murasame de 1996, activo desde ese mismo año.

Ficción 
 Una de las dos hermanas en al drama noh Matsukaze.
 Una famosa katana ficticia que invoca la lluvia, en la novela del siglo XIX "Nansō Satomi Hakkenden"(南総里見八犬伝)
 Four Murasame, un personaje ficticio de Mobile Suit Zeta Gundam.
 MVF-M11C Murasame, un vehículo de combate ficticio de Mobile Suit Gundam SEED Destiny.
 Murasame Liger, un mecha ficticio de Zoids: Genesis.
 Espadas ficticias de la serie de videojuegos Final Fantasy.
 Espada ficticia del manga Bastard!!. La lleva el personaje Gara.
 Un personaje ficticio del videojuego Shining Force III.
 La espada demoniaca portada por Akame en el manga Akame Ga Kill!
La espada que porta Shino en el anime Hakkenden: touhou hakken ibun.

Otros 
Nazo no Murasamejō, un videojuego para la consola Famicom Disk System de Nintendo.

Notas y referencias 
Nota: Murasame no debería confundirse con los herreros históricos Masamune y Muramasa.